Calderini ist der Familienname folgender Personen: 

 Domizio Calderini (um 1446–1478), italienischer Humanist
 Germana Calderini (* 1932), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Guglielmo Calderini (1837–1916), italienischer Architekt
 Luigi Calderini (1880–1973), italienischer Maler und Bildhauer 
 Marco Calderini (1850–1941), italienischer Maler und Schriftsteller 

Siehe auch:

 Gonzalo Montes (*  1994), uruguayischer Fußballspieler